Silge steht für:

 Silge (Gattung) (Selinum), eine Gattung in der Unterfamilie Apioideae in der Familie der Doldenblütler
 Kurzbezeichnung für Kümmelblättrige Silge (Selinum carvifolia), eine Art der Gattung Silge
 Teillandschaft der Perleberger Heide im Landkreis Prignitz
 ehemaliger Name der Ortschaft Lenzersilge, ein Gemeindeteil von Karstädt (Prignitz)

Silge ist der Familienname folgender Personen:

 Wiebke Silge (* 1996), deutsche Volleyballspielerin